Sebastianense – abitanti di Sebastião Laranjeiras
Sebastianense – abitanti di São Sebastião (San Paolo)
Sebastianense – abitanti di São Sebastião do Oeste
Sebastianense – abitanti di São Sebastião do Passé